Rascafría är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Rascafría ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rascafría är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Rascafría ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Rascafría. Runt Rascafría är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Ildefonso,  km väster om Rascafría. Trakten runt Rascafría består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid